

Cabeça de série 
  Shingo Kunieda (Campeão)
  Stéphane Houdet (Final)

Final 

 

S
Australian Open - Simples masculino cadeirante